Kusama ist der Familienname folgender Personen:

 Karyn Kusama (* 1968), US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Yayoi Kusama (* 1929), japanische Künstlerin